Young Corbett II
 Young Corbett III

Zobacz też 
 Jim Corbett